Агнесса Михайловна Гамбург ( 18 июня 1900, Киев — 19 сентября 1970, Киев) — советский судебный медик, доктор медицинских наук, профессор, ученица профессора М. И. Райского.

Биография 
Родилась в 1900 году.

В 1918 году, после окончания женской гимназии, была призвана на курсы сестер милосердия и 2 года служила в сыпнотифозном госпитале.

Образование 
В 1920 году поступила и в 1924 году окончила медицинский факультет Саратовского университета.
 
В 1935 году в Иваново защитила кандидатскую диссертацию «Антигенные свойства подкожно вводимого белка при первой и повторной иммунизации».
 
В 1942 году в Челябинске защитила докторскую диссертацию «Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого». В 1943 году была утверждена в ученой степени доктора медицинских наук; в 1945 году ей присвоено ученое звание профессора.

Деятельность 
После окончания университета была назначена лаборантом, а затем ассистентом кафедры судебной медицины и одновременно судебно-медицинским экспертом в районную судебно-медицинскую лабораторию по токсикологии и технике исследования вещественных доказательств.

С 1926 до 1931 годы работала младшим ассистентом кафедры под руководством крупнейшего ученого судебного медика — заслуженного деятеля науки профессора судебной медицины М. И. Райского.
 
В 1931 году Агнесса Михайловна принимала участие в организации Научно-исследовательского института судебной экспертизы Ивановской области и была сначала заместителем директора, а с 1933 года — директором этого института.
 
В 1937 году А. М. Гамбург была утверждена заведующей кафедрой судебной медицины 2-го Киевского медицинского института. Одновременно она являлась заместителем Главного судебно-медицинского эксперта Министерства здравоохранения Украинской ССР. В 1938 году она организовала кафедру судебной медицины при Киевском институте усовершенствования врачей, которой заведовала до конца своей профессиональной деятельности.
 
С 1942 по 1944 годы работала в Челябинске вместе с эвакуированным Киевским медицинским институтом. 

Агнесса Михайловна Гамбург являлась председателем правления Киевского отделения научного общества судебных медиков и криминалистов с момента его основания (1949) и заместителем председателя правления Украинского общества; членом редакционного совета журнала «Судебно-медицинская экспертиза». Она была инициатором издания и ответственным редактором ряда сборников научных трудов, организатором многих научных съездов и совещаний на Украине.

Умерла в 1980 году.

Семья 
Была замужем за Юрием Сергеевичем Сапожниковым (1897—1970), судебным медиком, историком судебной медицины, профессором.

Примечания

Ссылки 
 Гамбург Агнесса Михайловна (1899—1970)
 Гамбург Агнесса Михайловна
 

Судебные медики СССР
Доктора медицинских наук